Bizzarri je priimek več oseb:    
 Giuseppe Andrea Bizzarri, italijanski rimskokatoliški kardinal
 Nicola Bizzarri, italijanski rimskokatoliški škof